Sechs Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Florida, nach dem US-Bundesstaat Florida:

USS Florida (1824), eine Sloop, in Dienst von 1824 bis 1831
USS Florida (1861), ein Dampfer, in Dienst von 1861 bis 1867
USS Florida (1867), eine Fregatte, in Dienst von 1867 bis 1885, bis 1869 USS Wampanoag
USS Florida (BM-9), ein Monitor der Arkansas-Klasse, in Dienst von 1903 bis 1922, seit 1908 USS Tallahassee
USS Florida (BB-30), ein Schlachtschiff der Florida-Klasse, in Dienst von 1911 bis 1931
USS Florida (SSGN-728), ein U-Boot der Ohio-Klasse, in Dienst seit 1983

Florida